Echinocyamus pusillus, een zee-egel die in het Nederlands ook 'zeeboon' genoemd wordt
Zeeboon (plant) (Caesalpinia bonduc), een plant uit de peulvruchtenfamilie
Meer algemeen worden drijfzaden ook wel 'zeebonen' genoemd